Força de Defensa d'Equatòria, organització militar històrica de la regió d'Equatòria (Sudan)
 Frequency-domain equalization, mètode d'accés múltiple utilitzat en els canals de telecomunicacions